Вега-де-Валькарсе ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Бьерсо. Занимает площадь 69,38 км². Население — 712 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
  Vegadevalcarce.com
 Turismo Rural en Vega de Valcarce

Муниципалитеты Леона